Le tournoi El Gouna International féminin 2021 est l'édition féminine du tournoi El Gouna International 2021, qui est un tournoi PSA World Series avec une dotation de . Le tournoi se déroule à El Gouna du 20 au .

Le tournoi est au format PSA World Tour Platinum avec 48 joueuses dont 8 têtes de série qualifiées directement pour le deuxième tour et deux wild-card Nour Aboulmakarim et Habiba El Dafrawy. 

Ce tournoi marque la reprise du circuit international à l'arrêt depuis plusieurs mois à cause la pandémie de covid-19.
Trois joueuses malaisiennes sont forfait, à cause de la vaccination contre la poliomyélite.

Dès le  tour, on assiste à quelques surprises comme l'élimination de Tesni Evans par Sivasangari Subramaniam ou de Joshna Chinappa par Hollie Naughton. Au tour suivant, la double championne du monde junior Rowan Elaraby élimine Joelle King.

La finale oppose les deux meilleurs joueuses du monde et la  mondiale et championne du monde Nour El Sherbini l'emporte face à Nouran Gohar.

Dotation et points 
En 2021, la dotation est de , dotation identique à l'édition masculine. Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Demi-finale, finale

Tableau supérieur

Tableau supérieur 1

Tableau supérieur 2

Tableau inférieur

Tableau inférieur 1

Tableau inférieur 2

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 El Gouna International
 El Gouna International masculin 2021
 Saison 2020-2021 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Féminin 2021
Sport en Égypte en 2021
Sport en mai 2021
PSA World Series 2021